Le terme ligne 53 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun :

Métro 
 Ligne 53 du métro d'Amsterdam

Voies ferrées 
 Ligne 53 des chemins de fer belge

Voir aussi 
  

53